

Hydronymie 

 le Min Jiang, un fleuve du Fujian en Chine ;
 le Min Jiang, une rivière du Sichuan en Chine.

Autres 
 la classe Min Jiang, classe de mouilleur de mines de la Marine de la république de Chine.